wlv – codice ISO 639-3 della lingua wichí lhamtés vejoz